

Cinema 
 The Cobweb – film del 1917 di Cecil M. Hepworth 
 La tela del ragno (The Cobweb) – film del 1955 di Vincente Minnelli

Letteratura 
 The cobweb (La tela del ragno) – romanzo di William Gibson del 1954
CobWeb: il complotto (The Cobweb) – romanzo di Stephen Bury del 1996